Bury Hill ist der Name von

 Bury Hill (Hampshire), Hillfort in Hampshire	
 Bury Hill (Gloucestershire), Hillfort in South Gloucestershire	
 Bury Hill, Arundel, Ortschaft in England
 Bury Hill (Wiltshire), Hillfort in Wiltshire
 Bury Hill (Oxfordshire), Hillfort in Oxfordshire

 Bury Hill (Schiff)